

Vie quotidienne 

 revue, publication périodique spécialisée dans un domaine précis, comme la revue littéraire ;
 revue, genre théâtral. Avant 1968, les grandes écoles « donnaient » une revue sur un sujet libre mais dont le thème devait être lié à l'actualité de l'école et les personnages des professeurs incarnés par des élèves ;
 revue militaire, opération protocolaire organisée pour mettre en valeur des unités des forces armées.
 revue navale, pour la branche maritime.

Gestion 
 Gestion de projet : Dès le démarrage d'un projet, pour mesurer son avancement et estimer les risques et les impacts de la survenance d'un risque, il est établi un système de revues périodiques entre tous les intervenants du projet. Le plan des revues de projet est souvent un document contractuel. Le caractère de la revue est fonction de la phase dans laquelle se trouve le projet : Études préalables, études détaillées, fabrication, essais, etc. Ce système de revues périodiques est très présent dans la construction spatiale qu'il s'agisse de fusées et/ou de satellites. Suivant le type de contrat, le succès de la revue conditionne souvent des termes de paiement des factures émises.

 revue de direction, réunion planifiée se déroulant au sein d'un organisme tenue pour faire le point sur son système de management.

Presse et périodiques  
 La Revue blanche, publication mensuelle d'art et de littérature française, fondée en 1891 ;
 La Revue, magazine francophone mensuel d'actualité fondé en 2006 sous le nom La Revue – Pour l'intelligence du monde ;
 Revue des revues, publication française consacrée aux revues fondée en 1986.

Autres 

 La Revue des revues, film français réalisé par Joe Francis en 1927 ;
 meneuse de revue,  vedette principale dans un spectacle de revue ;
 revue de code, examen systématique du code source d'un logiciel afin d'en corriger les bogues ;
 revue de presse, synthèse des titres de presse généraliste ou spécialisée.
 Revue, une police d'écriture.

Notes et références